Фёдор Федотович Кузнецов (, деревня Притыкино, Рязанская губерния, Российская империя — 16 января 1979, Москва, СССР) — советский военачальник, генерал-полковник. Руководитель советской военной разведки в годы Второй мировой войны и первое послевоенное время.

Биография 
 С 1925 года работал инструментальщиком на заводе в Москве. В 1926 году вступил в ВКП(б). С 1930 года председатель завкома, заместитель директора завода. В 1931 году окончил рабфак.
 В 1937—1938 — 1-й секретарь Пролетарского райкома ВКП(б) (Москва).
 С 1938 года в РККА.
 В 1938 — начальник отдела кадров Главного Политического управления РККА.
 С июня 1938 по 1942 — заместитель начальника управления Главного Политического управления РККА (в 1940—1941 — Главное управление политической пропаганды Красной армии).
 С июля по октябрь 1942 — член Военного Совета 60-й армии (Воронежский фронт).
 С октября 1942 по март 1943 — член Военного Совета Воронежского фронта.
 С апреля 1943 до июля 1945 — начальник Управления военной разведки Генерального штаба, затем Разведывательного управления Генерального штаба — заместитель начальника Генерального штаба Красной армии.
 С июля 1945 по сентябрь 1947 — начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба — заместитель начальника Генерального штаба Советской армии.
 С сентября 1947 по сентябрь 1949 — заместитель председателя Комитета информации при Совете Министров СССР.
 С июля 1950 по март 1953 — начальник Главного политического управления Вооружённых сил СССР.
 С марта 1953 до 1957 — начальник Главного управления кадров Министерства обороны СССР.
 С мая 1957 до 1959 — начальник Военно-политической академии имени В. И. Ленина.
 С июля 1959 до 1969 — член Военного Совета — начальник Политуправления Северной группы войск.
 С июля 1969 в отставке.
 В 1939—1952 годах являлся членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б), в 1952—1956 — кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1956—1961 годах вновь членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Умер 16 января 1979 в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Воинские звания 
 бригадный комиссар (1938)
 дивизионный комиссар (7.5.1938)
 корпусной комиссар (2.9.1939)
 армейский комиссар 2-го ранга (17.11.1941)
 генерал-лейтенант (6.12.1942)
 генерал-полковник (29.7.1944)

Награды 
 два ордена Ленина (04.02.1943, 20.02.1954)
 орден Красного Знамени (22.02.1944)
 орден Суворова I степени (04.06.1945)
 орден Кутузова I степени (29.07.1944)
 орден Отечественной войны I степени (17.05.1943)
 четыре ордена Красной Звезды (14.06.1940, 21.08.1953, 22.02.1968, 21.02.1969)
 медали СССР
Других государств
:
 медаль «Китайско-советская дружба»
:
 орден Красного Знамени (06.07.1971);
 медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (15.08.1969);
:
 орден «Крест Грюнвальда» II степени (21.05.1946)
 командор ордена Возрождения Польши
:
 медаль «50 лет Коммунистической Партии Чехословакии» (1971)
:
 орден «За заслуги перед народом» I степени
 орден Партизанской звезды I степени

Примечания

Литература 
 
 Сергеев И. «…Нашего Кузнецова Фёдора Федотовича». // «Красная звезда». — 2019, 6 февраля

Ссылки 
 Кузнецов Фёдор Федотович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kuznecov_ff.php
 http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59875.html

Политработники Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Сотрудники ГРУ
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Начальники Главного политического управления Вооружённых Сил СССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Начальники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:Воронежский фронт